T35 ou T-35 peut signifier :

Domaine militaire 
 Char T-35, un char de combat lourd soviétique ;
 ENAER T-35 Pillán, un avion d’entraînement chilien.

Médecine 
 Gelure de parties multiples du corps et sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 Bugatti T35, une voiture de course du constructeur français Bugatti ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres